Фролово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Чучковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чучковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 82 км, до центра муниципального образования Чучкова — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Мамонкино, Покровское, Андреевское, Васильевское.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Фролово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)